Municipio de Scotland puede referirse a los siguientes municipios de Estados Unidos:
Municipio de Scotland Neck (condado de Halifax, Carolina del Norte)
Municipio de Scotland (condado de Day, Dakota del Sur) 
Municipio de Scotland (condado de McDonough, Illinois)